

События 

 Курши напали в море на корабли немцев, нанеся им тяжёлые потери. В том же году ливы направили к куршам своих послов с предложением общими усилиями захватить Ригу и прогнать чужеземцев.
 12 июля — Корабли куршей вошли в Даугаву и приблизились к рижским укреплениям.
 В октябре было заключено Тридцатилетнее перемирие между царицей (мепе) Грузии Тамарой и султаном Египта Аль-Адиль I Абу Бакр ибн Айюбом.
 Завершение завоевания Ливонии рыцарями Ордена меченосцев.
 Битва у реки Имера — эсты побеждают ливонских крестоносцев.
 Основание ордена миноритов.
 17 июля — Битва при Гестирене. Бывший король Швеции Сверкер II побеждён и погиб в битве против короля Эрика X.
 Крестоносцы Альбигойского похода захватили ещё несколько городов на юге Франции, казня еретиков.
 Готфрид Страсбургский пишет роман о Тристане и Изольде.
 Оттон IV Брауншвейгский пытался захватить Сицилийское королевство, находившееся под властью папы, из-за чего папа Иннокентий III отлучил Оттона IV от церкви и выдвинул на германский престол Фридриха II Штауфена.
 Алексей Ангел бежал из Коринфа в Эпир к двоюродному брату Михаилу, а затем к султану тюрок в Азию, где встретил дружественный приём. Султан потребовал от Феодора передать власть Алексею, Феодор отказался.
 Венеция захватила Крит.
 1210—1225 — Король Иерусалима Иоанн Бриеннский (1148—1237).
 Всеволод Чермный во второй раз занял киевский княжеский престол.
 На галицком престоле Ростислав Рюрикович сменил Романа Игоревича.
 Роман Игоревич вернул себе Галич, затем уступил Владимиру Игоревичу.
 Успешный поход грузинского войска на Иран.
 Завершение присоединения к Хорезму Мавераннахра и бассейна Сырдарьи.
 1210—1246 — На делийском престоле сменилось шесть султанов. Кровавые дворцовые перевороты.
 В Японии началось правление императора Дзюнтоку-ин.
 1210—1224 — Король Вьетнама Ли Хюэ Тонг.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1210 году
 Мартин IV (папа римский)
 Гонорий IV (папа римский)
 5 мая — Альфонсо III, король Португалии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1210 году
 Ауэ, Гартман фон
 Ангус (король Островов)

См. также

Примечания